Ernst Busch (maarschalk), een Duits generaal-veldmaarschalk tijdens de Tweede Wereldoorlog
Ernst Busch (zanger), een Duitse zanger, toneelspeler en regisseur